Peter Bartos (né le  à Martin en Slovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque.

Carrière de joueur
Peter Bartos commence sa carrière de hockey en 1992-1993 en Tchécoslovaquie avec le HC Dukla Trenčín. Il jouera ensuite pour le MHC Martin de 1996 à 1998 dans l'Extraliga slovaque, et le HC České Budějovice dans l'Extraliga tchèque de 1998 à 2000. En 2000 il est repêché en  par le Wild du minnesota lors du repêchage d'entrée dans la LNH. Il joue pour le Wild pendant une seule année puis retourne en République tchèque, au sein du HC České Budějovice, pour y rester jusqu'en 2004. De là, il rejoint le temps d'une saison le HKm Zvolen de Slovaquie, puis le HC Košice.

Il prend sa retraite en 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993|| HC Dukla Trenčín|| 1. liga tchécoslovaque || 38|| 2|| 3|| 5|| 0|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| MHC Martin || Extraliga slovaque || 42|| 14|| 10|| 24|| || || || || || 
|-
| 1994-1995|| MHC Martin || Extraliga slovaque || 34|| 15|| 20|| 35|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1995-1996|| MHC Martin || Extraliga slovaque || 36|| 23|| 19|| 42|| 8|| 13|| 4|| 1|| 5|| 4
|-
| 1996-1997|| MHC Martin|| Extraliga slovaque || 46|| 22|| 15|| 37|| 0|| 5|| 1|| 5|| 6|| 0
|-
| 1997-1998|| MHC Martin|| Extraliga slovaque|| 36|| 20|| 26|| 46|| 20|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1998-1999 || HC České Budějovice || Extraliga tchèque || 52|| 22|| 26|| 48|| 24|| 3|| 3|| 0|| 3|| 0
|-
| 1999-2000 || HC České Budějovice || Extraliga tchèque || 52|| 23|| 25|| 48|| 24|| 3|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2000-2001|| Lumberjacks de Cleveland|| LIH|| 60|| 18|| 28|| 46|| 18|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2000-2001|| Wild du Minnesota|| LNH|| 13|| 4|| 2|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || HC České Budějovice || Extraliga tchèque || 43|| 18|| 10|| 28|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || HC České Budějovice || Extraliga tchèque || 52|| 11|| 11|| 22|| 30|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004 || HC České Budějovice || Extraliga tchèque || 45|| 15|| 5|| 20|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HKm Zvolen|| Extraliga slovaque|| 40|| 11|| 13|| 24|| 12|| 17|| 3|| 5|| 8|| 26
|-
| 2005-2006|| HC Košice|| Extraliga slovaque|| 54|| 15|| 20|| 35|| 38|| 6|| 5|| 1|| 6|| 4
|-
| 2006-2007|| HC Košice|| Extraliga slovaque|| 54|| 14|| 23|| 37|| 38|| 11|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2007-2008|| HC Košice|| Extraliga slovaque|| 53|| 18|| 32|| 50|| 44|| 19|| 2|| 5|| 7|| 22
|-
| 2008-2009|| HC Košice|| Extraliga slovaque|| 56|| 26|| 24|| 50|| 54|| || || || || 
|-
| 2009-2010 ||HC Košice ||Extraliga slovaque ||47 ||20 ||15 ||35 ||42 ||16 ||9 ||3 ||12 ||16
|-
| 2010-2011 ||HC Košice ||Extraliga slovaque || 57|| 23|| 30|| 53|| 32|| 14|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2011-2012 ||HC Košice ||Extraliga slovaque || 55|| 16|| 25|| 41|| 44|| 16|| 3|| 11|| 14|| 4
|-
| 2012-2013 || KH Sanok || Ekstraliga Polska || 37|| 22|| 23|| 45|| 12|| 10|| 3|| 4|| 7|| 10
|-
| 2013-2014 ||HC Košice ||Extraliga slovaque || 56 || 14 || 33 || 47 || 55 || 17 || 6 || 8 || 14 || 6
|-
| 2014-2015 ||HC Košice ||Extraliga slovaque || 56 || 8 || 31 || 39 || 32 || 17 || 3 || 8 || 11 || 27
|-
| 2015-2016 ||HC Košice ||Extraliga slovaque || 54 || 19 || 26 || 45 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 ||HC Košice ||Extraliga slovaque || 56 || 10 || 12 || 22 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en septembre 1973
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur du MHC Martin
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du HC České Budějovice
Naissance à Martin (Slovaquie)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Košice
Naissance en Tchécoslovaquie